Бульва́р Ва́бадузе, также Ва́бадузе пу́йестеэ ( — Бульвар Свободы) — улица в Тарту. Проходит вдоль реки Эмайыги от моста Победы (улица Лай) до моста Свободы (улица Рийа), является одной из границ исторической части города.

История 
В советские времена — Октябрьский бульвар.

Достопримечательности 
 Дом 1 — Городской рынок (1936—1937, архитектор Вольдемар Типпель)
 Памятник дружбы эстонского и армянского народов (1978, скульптор Хакоб Дживанян)
 Памятник Ф. Р. Крейцвальду (1951, скульпторы Мартин Сакс, Йоханнес Хирв)

Примечания

Ссылки 

Улицы Тарту